Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in São Tomé und Príncipe:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Quellen und Anmerkungen 

!Sao Tome und Principe, Berge
!
Sao Tome und Principe, Berge